Loge peut faire référence à un ou une :

Nom commun 
 Loge : dans le monde des arts vivants et celui des sports,
 pièce dans un lieu de spectacle ou d'évènements sportifs mise à disposition d'un ou de plusieurs artistes ou sportifs où ils peuvent se préparer ou se reposer avant ou pendant une représentation ou une compétition,
 compartiment cloisonné à plusieurs sièges dans une salle ou dans un lieu ouvert qui accueille le public d'un spectacle vivant ou cinématographique, ou celui d'un évènement sportif, et dont une ou plusieurs peuvent être réservées à certaines personnalités (loge impériale, royale, princière ou présidentielle, loge VIP...), par exemple :
— la loge royale de l'hippodrome de Groenendael (classée) en Belgique,
 Loge : en arts visuels, atelier de École des beaux-arts de Paris dans lequel était isolé et enfermé l'élève concourant pour le prix de Rome pendant les 72 jours de durée du concours. Pour satisfaire aux conditions de l'épreuve, il devait  et était alors désigné sous le nom de « logiste ».
 Loge : en biologie, cavité dans laquelle se « loge » le pépin de la pomme.
 Loge : en franc-maçonnerie, lieu de réunion et groupe de base constitué de membres qui se réunissent sous la présidence d'un vénérable,
 Loge : dans un contexte historique, du temps des épidémies de peste, cabane en bois établie en rase campagne, à bonne distance des agglomérations, dans laquelle étaient confinés les pestiférés.

Nom propre 
 Loge : lune de la planète Saturne.
 Loge, fleuve d'Angola.
 La Loge, colonie pénitentiaire agricole de Chezal-Benoît .
 Loge : nom utilisé par Richard Wagner dans L'Anneau du Nibelung pour désigner « Loki », dieu du feu dans la mythologie nordique.
 La Loge : nom sous lequel Walter Scott désigne la résidence royale de Woodstock, dans son roman Woodstock.
 La Loge, titre d'une œuvre peinte par Pierre-Auguste Renoir.

 Commune 
 La Loge : commune française du Pas-de-Calais.
 La Loge-aux-Chèvres : commune française de l'Aube.
 La Loge-Pomblin : commune française de l'Aube.
 Les Loges-en-Josas : commune française des Yvelines.
 Loge-Fougereuse : commune française de Vendée.

 Voir aussi 
 Loge de Barety : un espace anatomique situé au niveau du thorax humain. 
 Loge du Change (ou temple du Change) : ancien établissement de Bourse français situé dans le Vieux Lyon.
 Loge lunaire : système de subdivision du ciel utilisé en astronomie chinoise.
 Fête des Loges : une des plus anciennes fêtes foraines de France qui se tient chaque été depuis 1652, de la fin juin à la mi-août, sur l’esplanade des Loges, une surface de huit hectares dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) en France. Ce site se trouve devant la maison d’éducation des Loges.
 Île de la Loge : à Bougival, commune française des Yvelines, lieu de promenade très prisé qui permet de découvrir les berges de Seine donnant sur Croissy-sur-Seine.
 Place de la Loge : place à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.
 Rue de la Loge : Importante artère historique et commerciale de la ville de Montpellier (Hérault). Située dans le centre historique (dit Écusson), cette rue très animée permet de joindre la Rue Foch  à la Place de la Comédie, en passant par la place Jean Jaurès.
 Syndrome des loges''' : compression d’un muscle par un hématome qui s’est développé en son propre sein.

Références